Апостол — один із 12 учнів Ісуса Христа.
 «Апостол» — богослужебна книга, що включає частину книг Нового завіту

Апостол — українське прізвище.

Особи 
 Апостол Григорій — український державний та військовий діяч, філософ
 Апостол Данило Павлович (1654–1734) — український військовий і державний діяч
 Апостол Олег Орестович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014 року.
 Апостол Павло Данилович (? — 1736) — миргородський полковник, син гетьмана Данила Апостола
 Апостол Петро Данилович (? — 1758) — лубенський полковник, син гетьмана Данила Апостола
 Сесіліо Апостол (1877–1938) — філіппінський поет

Інше 
 Апостол (Struthidea cinerea) — вид горобцеподібних птахів родини апостолових (Corcoracidae)

Див. також 
 Апостоли
Українські прізвища